Odmienić los – kanadyjski film z 1994 roku
 Odmienić los – amerykańsko-francuski film z 1996 roku
 Odmienić los – telenowela 2009 roku